Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2014 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. August 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 81 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Mason (Ohio)

en:2014 Western & Southern Open – Men's Singles#Qualifying
es:Anexo:Masters de Cincinnati 2014 (individual masculino)#Clasificación